«Jim Jones at Botany Bay» (Джим Джонс на Ботаническом заливе) — австралийская народная баллада, типичная песня времен отправки в Австралию каторжников. Рассказчик, Джим Джонс, сослан на каторгу в Новый Южный Уэльс за браконьерство. Он мечтает примкнуть к бушрейнджерам и поквитаться с жестокими надсмотрщиками. Баллада содержит упоминание , примкнувшего к бушрейнджерам в 1828 году и убитого в 1830, поэтому она, вероятно, написана в то же время. Текст, однако, был впервые опубликован лишь в 1907 году в книге Чарльза МакАлистера Old Pioneering Days in the Sunny South. МакАлистер сообщает, что она поётся на мотив «Irish Mollie, Oh!».

Текст песни 

Текст, приведённый Чарльзом МакАлистером:

Jim Jones at Botany Bay.
(Air—"Irish Mollie, Oh!")

O, listen for a moment lads, and hear me tell my tale—
How, o’er th' sea from England’s shore I was compelled to sail.
The jury said "he’s guilty, sir, " and said the judge, said, he—
"For life, Jim Jones, I’m sending you across the stormy sea;
And take my tip before you ship to join the Iron-gang,
Don’t be too gay at Botany Bay, or else you’ll surely hang—
Or else you’ll surely hang, " said he-and after that, Jim Jones,
High up upon the gallows-tree th' crows will pick your bones—
You’ll have no chance for mischief then; remember what I say,
They’ll flog th' poachin' out of you, down there at Botany Bay."

The winds grew high upon th' sea, and some pirates came along,
But the soldiers on our convict ship were five hundred strong.
They opened fire and somehow drove that pirate ship away.
I’d rather have joined that pirate ship than come to Botany Bay:
For night and day our irons clang, and like poor galley slaves,
We toil, and stray, and when we die must fill dishonoured graves.
But bye-and-bye I’ll break my chains: into the bush I’ll go,
And join th' brave bushrangers there—Jack Donohoo and Co.;
And some dark night when everything is silent in the town
I’ll kill the tyrants, one by one; and shoot th' floggers down:
I’ll give th' Law a little shock: remember what I say,
They’ll yet regret they sent Jim Jones in chains to Botany Bay.

Исполнения 

Песню исполнял ряд известных музыкантов, таких как Юэн Макколл и Боб Дилан. В фильме «Омерзительная восьмёрка» песню исполняет актриса Дженнифер Джейсон Ли.

Примечания 

Песни по алфавиту
Баллады XIX века
Народные песни Австралии
Песни Боба Дилана